Ляліков П.С. — член ЦК КП(б)У.
 Ляліков Юрій Сергійович — академік Академії наук Молдови.